La porte Serpenoise est une porte de la ville de Metz.
 La rue Serpenoise est une rue commerçante du centre-ville de Metz dont elle est la principale artère.
 Les Éditions Serpenoise sont une ancienne maison d'édition dont le siège était à Metz et qui étaient affiliés au journal Le Républicain lorrain.